Cory est un nom propre.

Patronyme 

 Charles Barney Cory (1857-1921), ornithologue et golfeur américain ;
 Fanny Cory (1877-1972), autrice de comics
 Peter Cory (1925-2020), juge canadien

Pseudonyme 
 Desmond Cory (1928-2001), auteur britannique de romans policiers ;

Toponyme 

 Cory, nom francophone de la commune italienne de Corio.